Help Me – album di Jaci Velasquez del 1992
 Help Me – standard blues registrato da Sonny Boy Williamson II nel 1963
 Help Me – singolo dei Dik Dik del 1974, ripreso da Elio e le Storie Tese e inserito nell'album Peerla del 1998
 Help Me – singolo di Nick Carter del 2002
 Help Me – singolo degli Alkaline Trio del 2008
 Help Me – singolo di Tinchy Stryder del 2012
 Help Me – singolo di Deuce del 2012
 Help Me! – singolo di Marcy Levy e Robin Gibb
 Help Me!! – singolo dei Morning Musume del 2013